Улзытуев — фамилия; имеет женскую форму Улзытуева.
 Улзытуев, Амарсана Дондокович (род. 1963) — российский поэт.
 Улзытуев, Дондок Аюшеевич (1936—1972) — советский бурятский поэт-лирик.